Brotherhood pode se referir a

 Assassin's Creed: Brotherhood, jogo eletrônico de 2010
 Brotherhood (álbum de New Order), álbum de New Order
 Brotherhood (álbum de B'z), álbum de B'z
 The Brotherhood (1968), filme de 1968
 The Brotherhood (2001), filme de 2001
 Brotherhood (série de televisão), série de televisão de 2006

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema